Marin Čilić era il detentore del titolo, ma è stato sconfitto al secondo turno da Diego Schwartzman.

In finale Feliciano López ha sconfitto Gilles Simon con il punteggio di 6-2, 64-7, 7-62.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Kevin Anderson (secondo turno)
  Juan Martín del Potro (secondo turno)
  Daniil Medvedev (semifinale)

  Marin Čilić (secondo turno)
  Milos Raonic (quarti di finale)
  Stan Wawrinka (secondo turno)
  Félix Auger-Aliassime (semifinale)

Qualificati 

  Aljaž Bedene (secondo turno)
  Alexander Bublik (primo turno)

  Nicolas Mahut (quarti di finale)
  James Ward (primo turno)

Lucky loser 

  Roberto Carballés Baena (primo turno)

Wildcard 

  Jay Clarke (primo turno)
  Daniel Evans (primo turno)

  Feliciano López (campione)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Fever-Tree Championships 2019